Glück bzw. Glueck steht für:
 das Lebensglück, einen positiven mentalen Zustand bzw. den Besitz wichtiger glücksrelevanter Güter, siehe Glück, Philosophie des Glücks, Zufriedenheit
 den positiven verdienten oder unverdienten Umstand im Sinne von „Glück haben“, siehe Zufall
 das Subjektive Wohlbefinden bestehend aus dem Glück und der Zufriedenheit

Glück / Glueck steht ferner für:

 Glück (Familienname) (Glueck)
 Glück (1994) (Trop de bonheur), französischer Spielfilm von Cédric Kahn
 Glück (2012), deutscher Spielfilm von Doris Dörrie
 Glück (2021), deutscher Spielfilm von Henrika Kull
 Glück (Lied), Lied aus dem Jahr 2015 von Alexa Feser

Siehe auch:

 Glücks
 Glick
 Glik
 Gluck
 Glückauf, ein Bergmannsgruß
 Ein Glück, Erzählung von Thomas Mann
 Das Glück (Tschechow)
 Klyk
 Gut Glück
 Glückssprung, traditioneller Brauch zu Silvester